Zuckermantel bezeichnet:

 Babette Zuckermantel (1889–1961), KPD-Mitglied und Widerstandskämpferin 
 Zuckermantel, ehemaliges Stadtviertel im Stadtteil Staré Mesto, Bratislava, siehe Schlossgrund (Bratislava)
 Zlaté Hory, Stadt im Okres Jeseník in der Olmützer Region; deutsch Zuckermantel
 Zuckermantelhof, auch Zuckermantel, Gutshof in Schönkirchen-Reyersdorf, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich

Siehe auch
 Zuckermandel